Протесты в Алжире, также известные как Движение Хирак  или Революция улыбок — выступления местных жителей, начавшиеся в феврале 2019 года в разных городах Алжира против выдвижения 82-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики своей кандидатуры на пятый срок.

Причины 
10 февраля 2019 года Абдель Азиз Бутефлика объявил, что выдвигает свою кандидатуру на новый президентский срок. При этом глава государства страдал от серьезных проблем со здоровьем: в 2013 году Бутефлика пережил инсульт, и с тех пор он передвигается только на инвалидном кресле и редко появляется на публике.

Хронология

Начало протестов 
16 февраля сотни людей вышли на улицы города Херрата с протестом против пятого срока Бутефлики.

18 февраля в нескольких провинциях на севере страны прошли протесты против участия президента Бутефлики в предстоящих выборах. Полиция, стянутая к местам протестов, применять силу не стала.

21 февраля шесть профсоюзных объединений призвали начать забастовку с 27 февраля. Представители профсоюзов вышли на улицы страны в знак протеста против игнорирования властями требований работников образования.

22 февраля по стране прошли многотысячные демонстрации против правления президента Бутефлики.

25 февраля полиция применила против протестующих в столице слезоточивый газ.

28 февраля студенты Университета Алжира вышли на митинг против действующего президента Бутефлики. Протесты вспыхнули в главном здании университета, однако охрана перекрыла все выходы из здания, чтобы учащиеся не смогли присоединиться к демонстрантам на улице. В свою очередь студентов поддержали профессора учебного заведения.

22 февраля в столице и некоторых провинциях вновь прошли демонстрации против выдвижения Бутефлики на новый срок.

Столкновения в столице и госпитализация Бутефлики в Швейцарии 
1 марта до 800 тысяч протестующих вышли на улицы своих городов по всему Алжиру с протестом против продолжения 20-летнего правления президента. Столкновения с полицией произошли у здания правительства и официальной резиденции президента, где стражи порядка применили слезоточивый газ. В результате пострадало около 10 митингующих. Более 40 журналистов, выступавших против цензуры в стране, были задержаны полицией.

2 марта издания Al Mayadin и Youm7 со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщили, что президент Бутефлика вновь госпитализирован, но на этот раз в университетскую больницу Женевы, где находится в критическом состоянии в реанимации. Врачи не могут выдать ему справку о том, что он способен выполнять обязанности главы государства. В связи с этим, как сообщает издание Gulf Online со ссылкой на высокопоставленные источники, Бутефлика решил в ближайшее время сообщить об отказе от участия в очередных президентских выборах 2019 года.

3 марта в Конституционный совет были поданы документы Бутефлики для регистрации его кандидатом в президенты. Однако неизвестно кто именно это сделал за него. Документы должен принести лично кандидат, в то время как действующий президент помещён в искусственную кому в Швейцарии. По этому случаю Абдельгани Заалане зачитал послание президента, в котором сообщается, что в случае переизбрания он назначит в течение года досрочные президентские выборы, в которых уже не будет принимать участие. Дату новых выборов должна будет определить Национальная независимая конференция, которая также должна будет «выработать и принять политические, институциональные, социально-экономические реформы для формирования основы новой системы национального алжирского государства». Президент пообещал провести референдум по новой конституции, которая «закрепит рождение новой республики и новой алжирской системы».

В этот же день по стране возобновились массовые протесты. Полиция заблокировала ряд улиц, а также применила водомёты против демонстрантов. Из-за протестов в столице закрыто метро, перекрыты основные улицы и подъезды к городу, закрыты выходы из кампуса Университета Алжира.

Помимо столицы, тысячи митингующих собрались в городах Константина, Оран, Аннаба, Мостаганем, Скикда и многих других.

4 марта студенты Алжира объявили забастовку, заявив, что не собираются продолжать учёбу до тех пор пока президент не уйдёт в отставку.

5 марта протестующие попытались пройти к правительственным учреждениям в столице, однако полиция блокировала все подходы и применила слезоточивый газ против манифестантов. Вследствие этого десятки человек пострадали. Студенческие демонстрации прошли также в Константине, Аннабе и Блиде.

7 марта второе заявление президента за время протестных выступлений было зачитано министром почты, информационных и телекоммуникационных технологий Алжира Худа Иман Ферауном. Президент приветствовал «мирный характер народных выступлений, который свидетельствует о зрелости граждан» и предостерег от попыток «спровоцировать хаос и мятеж». В свою очередь, заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салех заявил, что армия страны будет стоять на страже высших интересов страны и не допустит возвращения страны к годам кровопролития.

Оппозиционная партия «Фронт социалистических сил» вывела своих депутатов из обеих палат парламента страны в знак поддержки демонстрантов. Партия также выступила с призывом продолжить мирные манифестации до достижения целей по смене руководства Алжира.

Демонстрации продолжились и на этот день. Национальная ассоциация юристов Алжира присоединилась к многотысячным акциям, скандируя «республика — не королевство».

Миллионная демонстрация 
8 марта более 1 миллиона человек вышли на улицы столицы Алжира с протестом, направленным против партии «Фронт национального освобождения», правительства и президента Бутефлики. Движение метро и электричек в городе было приостановлено, а здания государственных учреждений и посольств зарубежных стран были взяты под усиленную охрану. Площадь Мориса Одэна, 1 мая и Главного почтамта, бульвары Виктора Гюго, Амируш и Мухаммеда V, улицы Дидуша Мурада и Бен Мехди и многие другие места столицы были полностью заполнены алжирцами. Те же, кто не смог оказаться на улице, занимали балконы и крыши зданий. В ходе массовых акций были задержаны 195 человек, против демонстрантов активно использовались водомёты и слезоточивый газ, 112 полицейских было ранено.

Несколько депутатов правящей партии «Фронт национального освобождения» в этот день ушли в отставку и присоединились к протестующим.

9 марта министерство высшего образования и научных исследований Алжира объявило о досрочных каникулах для студентов с 10 марта до 4 апреля и поручило освободить все студенческие городки на фоне активного участия молодёжи в протестных акциях.

Возвращение президента в страну и его «дорожная карта» 
10 марта президент Алжира вернулся в страну после лечения в Швейцарии.

Заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах, выступая в Руибе, заявил о поддержке протестующих. По его словам, народ и армия страны разделяют общее видение по поводу будущего республики.

11 марта Бутефлика объявил, что не будет выдвигаться на выборах, а сами выборы пройдут после разработки проекта новой конституции Алжира.

Дата выборов будет определена специально созванной Общенациональной конференцией Алжира, которую, по информации издания TSA, возглавит бывший министр иностранных дел страны 85-летний Лахдар Брахими. Также в отставку было отправлено правительство Алжира, которое теперь возглавит экс-министр внутренних дел Нуреддин Бедуи. Новым вице-премьером и министром иностранных дел назначен Рамтан Ламамра, который ранее возглавлял это ведомство в 2013—2017 годах. Распущенной оказалась и Высшая независимая инстанция по наблюдению над выборами, председатель которой тоже отправлен в отставку.

Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать решение президента Бутефлики отказаться от борьбы за президентское место.

Продолжение выступлений протестующих 
12 марта десятки тысяч протестующих вышли на улицы столицы и города Беджая на севере страны, выступая против предложений президента. Участники акций недовольны отсутствием временных рамок переходного периода и даты проведения президентских выборов. Кроме того, демонстранты скандировали лозунги против новоназначенного премьер-министра страны Нуреддина Бедуи.

13 марта вице-премьер Алжира Рамтан Ламамра подтвердил перенос президентских выборов на более поздний срок в соответствии с «настоятельным требованием народа» и призвал оппозицию принять участие в работе нового правительства. Оппозиционные силы отказались от диалога и участия в общенациональной конференции, созываемой президентом Бутефликой. Противники власти разрабатывают «дорожную карту», призванную объединить политические силы и сформировать руководство переходным периодом, а также призвали продолжить акции против продления четвертого срока Бутефлики.

В столице на площади Мориса Одэна состоялся многотысячный митинг студентов и преподавателей, которые потребовали от Бутефлики немедленно уйти в отставку. К молодёжи и их преподавателям присоединились оппозиционные активисты, профсоюзные деятели, адвокаты и судьи. Аналогичные митинги состоялись в Беджае, Бордж-Бу-Арреридже, Буире, Тизи-Узу.

Вторая миллионная протестная акция 

15 марта миллионы людей вышли на улицы столицы, чтобы принять участие в массовых манифестациях. Протестующие выступили против переноса президентских выборов на более позднюю дату. Полиция несколько раз применила водомёты и слезоточивый газ против манифестантов. Марши и массовые протесты прошли также в Аннабе, Беджае, Блиде, Бордж-Бу-Арреридж, Буире, Бумердесе, Гардайе, Гуэльме, Константине, Мостаганеме, Мсиле, Нааме, Оране, Сетифе, Сиди-Бель-Аббес, Уаргле, Тиарете, Тизи-Узу, Типазе, Тлемсене, Шлефе. В ходе столкновений не менее 75 человек были задержаны, 11 полицейских получили ранения.

Новый премьер-министр Нуреддин Бедуи заявил, что сформирует правительство технократов, состоящее в том числе из молодых алжирцев.

18 марта 13 независимых профсоюзов отказались от участия в формировании нового правительства, так как прежняя власть продолжает руководить страной. Оппозиционные силы также повторно заявили, что не будут входить в состав нового правительства, так как не могут находится в кабинете министров, который осуждает народ.

В это же время военные Алжира заявили, что остаются ответственными за поиск решения в политическом кризисе.

Президент Бутефлика написал третье письмо протестующим с начала кризиса, в котором призвал их дождаться общенациональной конференции и изменения конституции.

Ультиматум президенту и продолжение протестов 
19 марта оппозиция страны потребовала от Бутефлики сложить полномочия президента до 28 апреля, а армию призвала не вмешиваться во внутриполитическую ситуацию. Издание Alg24 сообщило со ссылкой на свои источники в окружении главы государства, что в день истечения президентского срока 28 апреля Бутефлика уйдёт в отставку и покинет президентский дворец «Эль-Мурадия». О своём решении, по данным портала, Абдель Бутефлика должен был объявить 21 марта, однако этого не произошло.

Массовые протесты студентов, работников сферы образования и здравоохранения прошли в этот день в столице. Участники акции призвали президента немедленно уйти в отставку вместе со всей властью. Марши также прошли в Аннабе, Беджае, Бордж-Бу-Арреридже, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Скикде, Тиарете, Тизи-Узу, Шлефе.

20 марта исполняющий обязанности председателя правящей партии «Фронт национального освобождения» Моаб Бушареб заявил о поддержке протестного народного движения.

22 марта сотни тысяч алжирцев пятую пятницу подряд вышли на улицы столицы с требованием отставки президента страны. В ходе демонстраций, протестующие попытались взять штурмом президентский дворец. Однако полицейские блокировали движение протестующих, а также применяли против них водомёты и слезоточивый газ. Массовые марши прошли и в других городах страны. Критические высказывания протестующих направлены в сторону президента Бутефлики, премьер-министра Бедуи, вице-премьера Ламамры, правящего «Фронта национального освобождения» и их союзников из «Национального демократического объединения».

23 марта оппозиция страны потребовала передать власть в руки президентскому совету, сформированному из авторитетных и компетентных деятелей страны, которые не выдвинутся на грядущих президентских выборах, а не преемнику Бутефлики.

25 марта президент Бутефлика отправил в отставку главу государственного телеканала Ennahar Туфика Хеллади после того, как журналисты телеканала вышли на улицы с протестом против запрета освещения акций протеста в стране. Новым руководителем телеканала назначен Лотфи Криет.

26 марта глава Генерального штаба вооружённых сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал объявить президента Бутефлику недееспособным и отправить его в отставку в соответствии со статьёй 102 Конституции страны. С поддержкой требования об отставке выступил официальный представитель правящего «Фронта национального освобождения» Хосин Халдун. Он также заявил, что партия не поддерживает инициативу президента Бутефлики о проведении национального диалога.

В этот же день тысячи студентов вышли на марш в столице с требованием отставки президента Бутефлики.

27 марта по тому же принципу отправить в отставку президента предложил и председатель «Национального демократического объединения» и бывший премьер-министр Ахмед Уяхья.

28 марта в центре столицы собрались тысячи протестующих, выступающих за отставку президента Алжира и против всей власти.

Третий миллионный протест и последствия 
29 марта в столице для участия в марше протеста вышло около 1 миллиона человек. Возле президентского дворца произошли столкновения с полицией, в ходе которых правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водомёты против протестующих. Стычки произошли также на бульваре Мухаммеда V. Многотысячные митинги в этот день прошли в Аннабе, Батне, Беджае, Бискре, Буире, Бумердесе, Джиджеле, Константине, Медее, Мостаганеме, Нааме, Оране, Тебессе, Тиарете, Тизи-Узу, Уаргле и других городах страны. Протестующие по всей стране продолжили требовать отставки Бутефлики. Выступления граждан страны транслировало государственное телевидение.

31 марта премьер-министром Бедуи был сформирован новый состав правительства, однако в столице прошёл митинг против нового кабинета министров страны.

Вечером этого дня телеканал «Ан-Нахар» со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Бутефлика готовится уйти в отставку на следующий день. Газета «Аль-Хабар» подтвердила эту информацию и отметила, что назначение министров стало подготовительным этапом к отставке.

1 апреля администрация президента сообщила, что Бутефлика уйдёт в отставку до дня истечения президентских полномочий 28 апреля. До этого, по словам администрации, он примет ряд важных мер для обеспечения непрерывности функционирования государственных институтов во время переходного периода.

Также стало известно, что Управление гражданской авиации страны запретило всем частным самолетам покидать аэропорты страны. По данным портала TSA, это было сделано для того, чтобы не допустить бегства из страны граждан, стремящихся избежать возможных расследований по причастности к коррупции или к нынешнему политическому кризису. Местные издания также сообщили, что более 150 бизнесменам Алжира запретили покидать страну. Так, на границе с Тунисом был арестован олигарх Али Хаддад.

2 апреля президент Бутефлика ушёл в отставку.

Тысячи алжирцев вышли на улицы праздновать отставку президента, правившего страной 20 лет. Ранее, до отставки этим же днём, сотни человек вышли на улицы вновь с требованием об уходе Бутефлики со своего поста. Основные оппозиционные партии и движения не выводили своих людей на улицы.

3 апреля Конституционный совет страны утвердил отставку главы государства, а Бутефлика в финальном послании к народу попросил прощения у соотечественников.

Продолжение протестов после отставки Бутефлики и последствия 
5 апреля акции протеста в столице страны продолжились с новой силой. Участники манифестаций потребовали от деятелей власти уйти в отставку и провести реформу всей политической системы.

9 апреля десятки тысяч человек продолжили протесты, выступая против нового временного президента Бенсалаха.

10 апреля массовые акции протеста в столице продолжились. Протестующие потребовали от временного президента Бенсалаха уйти в отставку и провести «подлинно демократические выборы». Их требования поддержал начальник Генерального штаба вооружённых сил страны Ахмед Гаид Салах. По словам лидера оппозиционного «Фронта за новый Алжир» Джамаля бен Абдессаляма, оппозиционные силы будут бойкотировать выборы назначенные на 4 июля 2019 года, если они будут организованы сторонниками экс-президента Бутефлики во главе с временными президентом Бенсалахом. Протестующие намерены продолжать акции до тех пор, пока все деятели прежней власти не уйдут в отставку.

12 апреля в центре Алжира, где собрались десятки тысяч протестующих, произошли беспорядки. Полиция стянула дополнительные подразделения, ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов. Участники акции в районе площади Одена били бордюрные камни и бросали их в полицейских, били ограждения, выламывали поручни, вооружившись листами и трубами, строили баррикады. Протестующие использовали мусорные баки и куски железной арматуры, а также подожгли полицейскую машину. Полиция в ответ против демонстрантов применила слезоточивый газ. Акции протеста, по традиции, прошли восьмую пятницу подряд во многих городах страны. Их участники требовали полной смены власти и отставки Бенсалаха.

16 апреля после продолжающихся протестов, председатель Конституционного совета Тайеб Белаиз, находящийся в должности с 10 февраля 2019 года, подал прошение об отставке на имя временного президента. На его место на следующий день был назначен один из членов Конституционного совета Камаль Фениш.

Начальник Генштаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех заявил, что требования протестующих законны, однако призвал не нарушать работу государственных органов в переходный период.

19 апреля участники протестов по традиции в пятницу вновь вышли на улицы городов по всему Алжиру. Сотни тысяч протестующих в столице потребовали полной смены власти, отставки действующего временного президента Бенсалаха и немедленного проведения выборов. 

21 апреля на фоне протестов бывший премьер-министр Ахмед Уяхья был вызван в суд для дачи показаний по делу о растрате государственных средств и незаконном получении льгот.

22 апреля после продолжающих протестов прокуратура страны сообщила об аресте близких к Бутефлике пятерых миллиардеров, в число которых также вошёл самый богатый гражданин страны. Аресту подверглись бизнесмен Иссад Ребраб, а также четверо братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф.

24 апреля оппозиционные силы бойкотировали первое заседание под председательством временного президента Бенсалаха Специального государственного комитета, рассматривающего вопросы проведения выборов и ситуации в стране.

26 апреля десятки тысяч алжирцев вышли на десятую пятничную акцию протеста подряд. Демонстранты на улицах столицы Алжира требовали полной смены политического режима.

4 мая службы безопасности Алжира арестовали младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлику, длительное время занимавшего пост советника главы государства и имевшего большое влияние на принятие важнейших решений в стране.

Данные выступления и протесты привели к уходу в отставку президента, 2 апреля 2019 года.

Примечания 

Политика Алжира
Конфликты 2019 года
Конфликты 2020 года
Массовые беспорядки
Февраль 2019 года
Март 2019 года
Апрель 2019 года
Май 2019 года
2019 год в Алжире
Акции протеста в Алжире
Акции протеста 2019 года
Акции протеста 2020 года
Марши протеста